Iva (gênero)
Iva (Carolina do Sul)
497 Iva - um asteroide

Ou ainda:
Ivã

Desambiguação